Шоковая терапия — многозначный термин.

 Шоковая терапия (медицина) — метод психиатрического и неврологического лечения.
 Шоковая терапия (фильм) 
 Шоковая терапия (экономика) — экономическая теория, а также комплекс радикальных экономических реформ, базирующихся на этой теории.
 Шоковая терапия (экономика России) — элемент экономической политики российского правительства в начале 1990-х годов.